Kinsley steht für: 

 Kinsley (Kansas), Hauptstadt des Edwards County
 Kinsley, West Yorkshire, Dorf bei Hemsworth, England

Kinsley ist der Familienname folgender Personen: 
 Craig Kinsley (* 1954), US-amerikanischer Psychologe
 Martin Kinsley (1754–1835), US-amerikanischer Politiker
 Nelson Kinsley (1863–1945), US-amerikanischer Politiker